Chiappino ima više značenja:
 Chiappino, Alessandria
 Chiappino, Genoa